Раш-Сити () — город в округе Шисаго, штат Миннесота, США. На площади 7,9 км² (7,9 км² — суша, водоёмов нет), согласно переписи 2002 года, проживают 2102 человека. Плотность населения составляет 266,3 чел./км².

 Телефонный код города — 320
 Почтовый индекс — 55069
 FIPS-код города — 27-56266
 GNIS-идентификатор — 0650391

См. также 
 Рашвилл — города США со схожим названием

Примечания

Ссылки 

 Rush City Area Chamber of Commerce
 
 Rush City Regional Airport
 

Города округа Шисаго